Lucina kan syfta på följande:

 Lucina, en gudinna i romersk mytologi
 Lucina (djur), ett släkte musslor
 146 Lucina, en asteroid

Tjeckien 

 Lučina (flod), 
 Lučina (ort), Mähren-Schlesien, 

Robotskapade Tjeckienförgreningar